Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Надія Петрова і Меган Шонессі. Останні потім здобули титул, у фіналі перемігши пару Жанетта Гусарова і Кончіта Мартінес 6–2 з рахунком 2–6, 6–1.

Для Петрової та Шонессі 7-й титул в їхніх відповідних кар'єрах у парному розряді. Для цієї пари це був 3-й титул упродовж сезону, після перемог у Маямі та Амелії-Айленд.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Ladies German Open, парний розряд
WTA German Open